Найка () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Саусильо. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

История 
Поселение было основано в 1828 году как рабочий посёлок при рудниках, которые открыл Сантьяго Скопельи.

27 июля 1911 года Найка получил статус вилья и стал административным центром одноимённого муниципалитета. Мексиканская революция парализовала работу рудников, что привело к тому, что 3 февраля 1922 года Найка вошёл в состав муниципалитета Саусильо.

В 2000 году в одной из шахт Найка была открыта пещера кристаллов, ставшая известной достопримечательностью. Однако, сама пещера закрыта для посещений, с целью сохранения уникального микроклимата.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Las maravillas de Naica
 Las megaselenitas del Distrito Minero de Naica, Chihuahua
 Giant Crystal Project --- Proyecto Cristal Gigante

Города Чиуауа